Història:
 Acta d'Unió (1284) o Estatut Rhuddlan: entre el País de Gal·les i el Regne d'Anglaterra.
 Acta d'Unió (1652): pel qual s'annexionà el Regne d'Escòcia a la Commonwealth d'Anglaterra.
 Acta d'Unió (1707): entre el Regne d'Escòcia i el Regne d'Anglaterra.
 Acta d'Unió (1800): entre el Regne d'Irlanda i el Regne de la Gran Bretanya.
 Acta d'Unió (1840): entre el Baix i l'Alt Canadà per formar la Província del Canadà.